«Хи́мик» — название стадионов в России и на Украине:
 «Химик» — стадион в Вурнарах, Россия.
 «Химик» — стадион в Дзержинске, Россия.
 «Химик» — стадион в Кемерове, Россия.
 «Химик» — стадион в Невинномысске, Россия.
 «Химик» — стадион в Новомосковске, Россия.
 «Химик» — стадион в Твери, Россия.
 «Химик» — стадион в Армянске, Украина.
 «Химик» — стадион в Красноперекопске, Украина. Ранее назывались 
 «Шинник» — стадион в Ярославле (Россия), в 1957—1960 годах назывался «Химик».